Gia Allemand – modella e attrice statunitense
Jean-Joseph Allemand – presbitero francese
Jean-Pierre Allemand – schermidore francese
Julie Allemand – cestista belga
Julien Allemand – pilota motociclistico francese
Louis Hector François Allemand – pittore francese
Zacharie Allemand – ammiraglio francese

Altri progetti